Флаг муниципального образования «Зара́йский муниципальный район» Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг был утверждён 23 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4104.

Законом Московской области от 28 декабря 2016 года № 206/2016-ОЗ все муниципальные образования Зарайского муниципального района были преобразованы в городской округ Зарайск.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск от 27 июля 2017 года № 6/1 флаг Зарайского муниципального района был утверждён флагом городского округа Зарайск.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск от 25 января 2018 года № 14/2 предыдущее решение было признано утратившим силу, а флагом городского округа Зарайск был утверждён флаг упразднённого городского поселения Зарайск.

Описание 
Первый флаг Зарайского района был утверждён 15 октября 1991 года исполнительным комитетом Зарайского городского Совета народных депутатов, как флаг города Зарайска и Зарайского района. 1 июля 2002 года, решением Совета депутатов Зарайского района № 22/10, было утверждено Положение о флаге.

Флаг Зарайского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, красного цвета с двусторонним изображением в центре основного элемента герба. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге Зарайского района должна составлять 1/3 часть длины полотнища флага.

Так как исторический герб в синем поле без верхней части с фигурами герба Рязанской губернии является геральдическим наследием и может быть утверждён только для города Зарайска, 23 апреля 2008 года, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, решением Совета депутатов Зарайского муниципального района № 58/3, был утверждён новый флаг района:

Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением фигур из герба района: вдоль верхнего края красная полоса в 2/9 ширины полотнища; посередине голубой части — красная башня в жёлтом сиянии, а поверх границы красной полосы — меч с ножнами под шапкой, выполненные жёлтым, белым, серым и зелёным цветами.

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Зарайский муниципальный район» Московской области составлен на основании герба Зарайского муниципального района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Зарайская земля имеет интересное, насыщенное важными историческими событиями прошлое. Центр района город Зарайск — один из древнейших российских городов. Первое летописное упоминание о городе относится к 1146 году, однако люди освоили этот край гораздо раньше. На территории Зарайского района обнаружено 115 археологических памятников, относящихся к различным эпохам — от верхнего палеолита до позднего средневековья.

История Зарайского удела тесно переплетается с прошлым Московского и Рязанского княжеств и, будучи окраинной территорией, в разные исторические периоды составляла часть то одного, то другого.

Современный флаг района, разработан на основе исторического герба города Зарайска. Поскольку во время Высочайшего пожалования в 1779 году Зарайск относился к Рязанскому наместничеству, в верхней части герба города были изображены элементы Рязанского герба. На флаге современного района изображение княжеской шапки с мечом и ножнами символизирует не только историческую связь с Рязанской землёй, но и аллегорически показывает важную роль Зарайского удела в княжеский период российской истории.

В описании исторического герба сказано:

Старая городская башня, освѣщенная восходящимъ солнцемъ, означающимъ, что сей городъ новымъ учреждением паки возобновленъ.

Это утверждение справедливо и для района. Будучи пограничной территорией, предназначенной для охраны южных и восточных границ московского государства от татарских набегов, Зарайский удел принимал на себя первый удар вражеского войска. Часто противникам так и не удавалось пройти дальше.

Красная полоса вдоль верхнего края символизирует лучшие качества местных жителей: крепость духа, трудолюбие и мастерство местных жителей которые стали залогом того, что каждый раз Зарайская земля восстанавливалась и становилась ещё краше и богаче.

Красный цвет также заимствован с флага Зарайского района, утверждённого исполнительным комитетом Зарайского городского Совета народных депутатов 15 октября 1991 года.

Использование мотива исторического герба города и цвета современного флага олицетворяет собой историческое единство двух самостоятельных муниципальных образований: города и района.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, солнечного тепла, богатства, стабильности и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, возвышенных устремлений, духовности.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением башни
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением солнца